Biografies:
 Annie Russell Maunder (Strabane, 1868 – Londres, 1947) astrònoma i matemàtica irlandesa
 Austin Russell
 Bertrand Russell (Trellech, 1872 - Penrhyndeudraeth, 1970), matemàtic i filòsof gal·lès 
 Bill Russell (Monroe, Louisiana, 1934 – Mercer Island, Washington 2022), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Charles Taze Russell (1852 - 1916), Pastor americà
 Dale Russell (1937), geòleg i paleontòleg canadenc
 David Russell (Glasgow, Escòcia, 1953), guitarrista clàssic
 George William Russell (Lurgan, 1867 - 1935), escriptor, poeta i pintor irlandès
 Henry Norris Russell (1877-1957), astrònom americà 
Henry Russell (Tolosa de Llenguadoc, 1834– Biarritz, 1909) compte de Russell-Killough, pioner en l'exploració pirinenca
 John Russell Hind (1823 – 1895), astrònom anglès 
 Lillian Russell (Clinton, 1860 − Pittsburgh, 1922), actriu i cantant estatunidenca
 Paul S.N. Russell-Gebbett (Bentley, Anglaterra, 1926), filòleg anglès
 Rosalind Russell (1907 - 1976), actriu de cinema nord-americana
 Russell Alan Hulse (Nova York, 1950), astrofísic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 Russell Crowe (Wellington, Nova Zelanda, 1964), actor, director i productor de cinema neozelandès
 Russell Means (Pine Ridge, Dakota del Sud, 1939), activista sioux
 Russell Mockridge (Melbourne, 1928 - Clayton, 1958), ciclista australià
 Russel Norman (Brisbane, Austràlia; 1967), polític neozelandès i líder del Partit Verd
 Toponímia:
 Agulla S de Russell, muntanya de província d'Osca (Aragó) 
 Agulla SW de Russell, muntanya de la província d'Osca (Aragó) 
 Pic de Russell, pic del massís de la Maladeta
 Punta Russell Oriental, muntanya de la província d'Osca (Aragó)
 Punta Bretxa de Russell, muntanya de la província d'Osca (Aragó) 
 Russell SE, pic de la província d'Osca (Aragó)
 Comtat de Russell (Alabama)
 Russell (Massachusetts)
 Russell (Kentucky)
 Russell (Kansas)
 Miscel·lània:
 Russell Square, jardí públic a Bloomsbury, Londres
 Tribunal Russell
 Tribunal Russell sobre Palestina
 Russell Group, grup d'universitats britàniques líders en investigació establert el 1994
 Paradoxa de Russell
 Manifest Russell-Einstein
 Diagrama de Hertzsprung-Russell